Ку́бок Центро́пы () — футбольный турнир, неофициальный розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие четыре команды из Австрии, Италии и Югославии.

Победу в соревновании одержал австрийский клуб «Рапид», который в финале обыграл «Ваккер» со счётом 3:2. Третье место занял югославский клуб «Динамо» из Загреба.

Полуфиналы 

|}

Матч за третье место 

|}

Финал 

|}

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Центропы на сайте RSSSF
 Кубок Центропы на сайте Wildstat.ru

Кубок Центропы
Футбол в Европе в 1951 году